Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Sydney International) van 2019 vond plaats van zondag 6 tot en met zaterdag 12 januari 2019 in de Australische stad Sydney. Het was de 127e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2019. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Angelique Kerber was het tweede reekshoofd. In de kwartfinale werd zij uitgeschakeld door de eveneens linkshandige Petra Kvitová.

De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij slaagde er niet in haar openingspartij, in de tweede ronde, te winnen.

De als zevende geplaatste Nederlandse Kiki Bertens wist de halve finales te bereiken, waar zij een nipte nederlaag tegen thuisspeelster Ashleigh Barty leed. Diezelfde Barty had een ronde eerder de als tiende geplaatste Belgische Elise Mertens verslagen.

De finale werd uiteindelijk gewonnen door de als vijfde geplaatste Petra Kvitová – in de finale versloeg zij de ongeplaatste Australische Ashleigh Barty in drie sets. Kvitová won het toernooi voor de tweede keer in haar carrière. Het was haar 26e WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 141.875 prijzen­geld op dit toer­nooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

De als eerste geplaatste Gabriela Dabrowski en Xu Yifan waren de titelverdedigsters – zij verloren in de tweede ronde van Aleksandra Krunić en Kateřina Siniaková.

Het ongeplaatste Servisch/Tsjechisch duo Aleksandra Krunić en Kateřina Siniaková won de titel. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Japans/Pools duo Eri Hozumi en Alicja Rosolska. Het was hun tweede gemeenschappelijke titel. De Servische Krunić had daarnaast één eerdere titel. De Tsjechische Siniaková vier.

De Nederlandse Demi Schuurs bereikte samen met haar Amerikaanse partner Bethanie Mattek-Sands eveneens de tweede ronde – zij moesten in de match-tiebreak nipt de duimen leggen voor het derde reekshoofd Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sydney 2019
Sydney